Такмичења у спринтерској трци на 200 метара у женској конкуренцији на 1. Светском првенству у атлетици 1983. у Хелсинкију одржано је 12. и 14. августа на Олимпијском стадиону.

Земље учеснице 
Учествовале су 44 такмичарке из 37 земаља.

  Антигва и Барбуда (1) 
  Аустралија (1) 
  Бахами (1)
  Bелизе (1)
  Бенин (1)
  Британска Девичанска Острва (1)
  Бугарска (2)
  Бурунди (1)
  Гамбија (1)
  Гана (1)
  Гвинеја (1)
  Данска (1)
  Западна Немачка (1) 
  Источна Немачка (1) 
  Италија (1)
  Јамајка (2) 
  Јужна Кореја (1) 
  Канада (1) 
  Нигерија (1)  
  Никарагва (1)
  Папуа Нова Гвинеја (1)
  Пољска (1)
  Свазиленд (1)
  Света Луција (1) 
  Сејшели (1)
  Сент Китс и Невис (1)
  САД (2)
  Совјетски Савез (2) 
  Соломонска Острва (1) 
  Уједињено Краљевство (3) 
  Уругвај (1)
  Филипини (1)
  Финска (1)
  Француска (2)
  Холандски Антили (1)
  Чехоасловачка (1)
  Шведска (1)

Рекорди 
Рекорди закључно са 11. августом 1983.
{| class="wikitable" width=85%
|-
!colspan="5"|Рекорди пре почетка Светског првенства 1983.
|-
| Светски рекорд
| Марита Кох   
| 21,81 +(0,7)
| Карл Маркс Штат, Источна Немачка
| 10. јул 1979.
|-
| Рекорд светских првенстава
!colspan="4"|1. Светско првенство
|-
| Најбољи резултат сезоне  
| Евелин Ешворд   
| 22,89 +(0,6)
| Колорадо Спрингс, Сједињене Државе
| 3. јул 1983.
|-
| Афрички рекорд 
| Алис Анум ,  
| 11,41 (+1,1)
| Минхен, Западна Немачка
| 7. септембар 1972.
|-
| Азијски рекорд 
| 
| 
| 
|
|-
| Европски рекорд''' 
| Марита Кох   
| 21,81 +(0,7)
| Карл Маркс Штат, Источна Немачка
| 10. јул 1979.
|-
| Северноамерички рекорд 
| Евелин Ешворд   
| 23,01 (−0,2)
| Монтреал, Канада
 | 24. август 1979.
|-
| Јужноамерички рекорд 
| Беатрис Аљоко  
| 22,94
| Ла Паз, Боливија
| 11. мпвембар 1978
|-
| Океанијски рекорд 
| Денис Бојд, 
| 22.35 (+1,8)
| Сиднеј, Аустралија
| 23. март 1980.
|-
!colspan="5"|Рекорди по завршеку Светског првенства 1983.
|-
| rowspan="6" |  Рекорд светских првенстава 
|  Џоун Баптист ,  
| 23,35 (0,0) 1. у гр. 1
| rowspan="6" |  Хелсинки, Финска
| rowspan="5" |   12. август 1983.
|-
|  Флоренс Грифит Џојнер , 
| 23,35 (+1,3) 1. у гр. 2
|-
|  Ренди Гиверс , 
| 23,01 (+1,9) 1. у гр. 6
|-
|  Кети Кук ,  
| 22,78 (+1,4) 1. у чф. 2
|-
|  Мерлин Оти ,  
| 22,38 (−0,3) 1. у чф. 3
|-
|  Марта Кох ,  
| 22,13 (+1,5)   
| 14. август 1983.
|}

Освајачи медаља

Такмичење

Резултати

Квалификације 
У квалификацијама 49 такмичарки подељено су у 7 група. У четвртфила пласирале су по 4 првопласиране такмичарке из сваке групе (КВ) и још 4  са најбољим резултатом (кв).

{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Група !! 1 !! 2 !! 3 !! 4 !! 5 !! 6 
|-
!Ветар (м/с)
| 0,0 || +0,3 || +2,5* || −0,7 || −1,9 || +1,9 
|-
{| class="wikitable sortable" style="text-align:center"
|-
! Место !! Група !! Пласман!! Атлетичарка !! Земља !!  !! style="border-right:double" |  !! Резултат !! Белешка
|-style="background:#cfc;"
| 1. || 6 || 1  || align=left| Ренди Гивенс  || align=left| САД  || 22,31 || style="border-right:double" | 22,31 || 22,01  ||  КВ, РСП 
|-style="background:#cfc;"
| 2. || 2 || 1  || align=left| Флоренс Грифит Џојнер  || align=left| САД  ||22,23 || style="border-right:double" | 22,23 || 23,05  || КВ, РСП 
|-style="background:#cfc;"
| 3.  || 4  || 1  || align=left| Грејс Џексон   || align=left|  Јамајка  ||22,47  || style="border-right:double" |22,47  || 23,09   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
| 4.  || 3  || 1  || align=left| Кети Кук   || align=left|  Уједињено Краљевство  ||22,13  || style="border-right:double" | 22,80   ||23,20*   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
| 5.  || 5  || 1  || align=left| Марлен Оти  || align=left|  Јамајка  ||22,11  || style="border-right:double" |22,02  ||23,23   ||  КВ 
|-style="background:#cfc;"
| 6.  || 4  || 2  || align=left| Ева Капжик   || align=left|  Пољска  ||22,79  || style="border-right:double" |22,79 || 23,21   || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 7.  || 4  || 2  || align=left| Анелија Нунева  || align=left|  Бугарска  ||22,58  || style="border-right:double" |22,58 || 23,31   || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 8.  || 1  || 1  || align=left| Џоан Баптист   || align=left|  Уједињено Краљевство  ||23,30  || style="border-right:double" |23,30  ||23,34   || КВ, РСП 
|-style="background:#cfc;"
| rowspan="2" | 9.  || 3  || 2  || align=left| Мариза Мазуло   || align=left|  Италија  ||23,22  || style="border-right:double" |23,22  ||23,37*   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
| 6  || 2  || align=left| Јелена Виноградова   || align=left|  Совјетски Савез  ||23,30  || style="border-right:double" |23,30  ||23,37   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
| 11.  || 6  || 3  || align=left| Денис Бојд  || align=left|  Аустралија  ||22,38   || style="border-right:double" |23,09 || 23,38   || КВ, 
|-style="background:#cfc;"
| 12.  || 3  || 3  || align=left| Надежда Георгијева  || align=left|  Бугарска  ||22,42  || style="border-right:double" |22,42 || 23,53*   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
| 13.  || 2  || 2  || align=left| Мари Кристин Казјер Бало  || align=left|  Француска  ||23,08  || style="border-right:double" |23,28 || 23,53   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
| 14.  || 4  || 4  || align=left| Уте Тим  || align=left|  Западна Немачка  ||23,22  || style="border-right:double" |23,22 || 23,56   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
| 15.  || 4  || 4  || align=left| Полин Дејвис Томпсон  || align=left|  Бахами  ||23,22  || style="border-right:double" |23,22 || 23,57   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
| 16.  || 1  || 2  || align=left| Марита Кох  || align=left|  Источна Немачка  ||21,81  || style="border-right:double" |21,82 || 23,59   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
| 17.  || 1  || 3  || align=left| Лилијан Гаше  || align=left|  Француска ||22,97  || style="border-right:double" |23,12   || 23,60   || КВ 
|-style="background:#dfd;"
 | 18.  || 4  || 5  || align=left| Сандра Витакар  || align=left|  Уједињено Краљевство ||   || style="border-right:double" |   || 23,63   || кв,  
|-style="background:#cfc;"
|  19.  || 5  || 2  || align=left| Ирина Олховникова  || align=left|  Совјетски Савез ||22,29  || style="border-right:double" |22,29   || 23,65   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
|rowspan="2" |  20.  || 3 || 4  || align=left| Штепанка Сололова  || align=left|  Чехословачка ||  || style="border-right:double" |   || 23,82*   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
| 5 || 3  || align=left| Хелине Марјама  || align=left|  Финска ||22,94  || style="border-right:double" | 22,94  || 23,82   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
|  22.  || 5 || 4  || align=left| Дорте А. Расмусен  || align=left|  Данска || 23,36 || style="border-right:double" | 23,36  || 23,84*   || КВ 
|-style="background:#cfc;"
|  23.  || 2 || 3  || align=left| Анџела Бејли  || align=left|  Канада || 22,64 || style="border-right:double" | 22,64  || 23,93   || КВ 
|-style="background:#dfd;"
 | 24.  || 4  || 5  || align=left| Лена Мелер  || align=left|  Шведска || 23,81  || style="border-right:double" |   || 23,99   || кв 
|-style="background:#cfc;"
|  25. || 2  || 4  || align=left| Руперта Чарлс  || align=left|  Антигва и Барбуда ||  || style="border-right:double" |   || 24,11   || кв,  
|-style="background:#dfd;"
|  26.  ||3  || 5  || align=left| Руфина Уба  || align=left|  Нигерија ||23,36   || style="border-right:double" |   || 24,12   || кв 
|-style="background:#cfc;"
|  27.  ||1  || 4  || align=left| Лидија де Вега  || align=left|  Филипини ||   || style="border-right:double" |   || 24,45   || кв,  
|-style="background:#dfd;"
|  28. ||4  || 6  || align=left| Myeong-hui Mo  || align=left|  Јужна Кореја ||24,49   || style="border-right:double" |   || 24,63   ||  кв,  
|-style="background:#dfd;"
|  29. ||3  || 6  || align=left| Маргарита Грин  || align=left|  Уругвај ||   || style="border-right:double" |   || 24,84   ||  кв,  
|-style="background:#dfd;"
|  30. ||3  || 6  || align=left| Мери Менсах  || align=left|  Гана ||   || style="border-right:double" |   || 24,91   ||  кв,  
|-style="background:#dfd;"
|rowspan="2" | 31. ||  4 || 7 || align=left| Евелин Фарел || align=left| Холандски Антили  ||    || style="border-right:double" |    || 25,52  || 
|-style="background:#dfd;"
|  6 || 5 || align=left| Elanga Buala || align=left|  Папуа Нова Гвинеја  ||    || style="border-right:double" |    || 25,59    ||
|-
| 33.  ||  6 || 6 || align=left| Марисол Гарсија || align=left|  Никарагва  ||    || style="border-right:double" |    || 25,92     || 
|-
|rowspan="2" | 34.    ||  3 || 7 || align=left| Мари Анже Вирц || align=left|  Сент Китс и Невис  ||    || style="border-right:double" |    || 26,13*     ||
|-
|  1 || 5 || align=left| Фелисит Бада || align=left|  Сејшели  ||    || style="border-right:double" |    || 26,13     ||
|-
| 36.  ||  3 || 5 || align=left| Корнелија Баптист || align=left|  Света Луција  ||    || style="border-right:double" |    || 26,29     ||
|-
| 37. ||  1 || 5 || align=left| Фелисит Бада || align=left|  Бенин  ||    || style="border-right:double" |    || 26,98     ||
|-
| 38. ||  2 || 5 || align=left| Кумба Кант || align=left|  Гвинеја  ||    || style="border-right:double" |    || 27,86     || 
|-
| 39. ||  1 || 6 || align=left| Марџори Џентл || align=left|  Белизе  ||    || style="border-right:double" |    || 27,90     || 
|-
| 40. || 2 || 6 || align=left| Rose Phillips-King || align=left|  Британска Девичанска Острва ||  || style="border-right:double" |    || 28,50 ||     || 
|-
| 41. ||  1 ||67 || align=left| Annah Mathunjwa || align=left|  Свазиленд  ||    || style="border-right:double" |    || 29,38    || 
|-
| 42. ||  5 || 7 || align=left| Џудит Нимпаје || align=left|  Бурунди  ||    || style="border-right:double" |    ||30,25  ||  
|-
| 43. ||  4 || 8 || align=left| Флоренс Газа || align=left|  Соломонска Острва ||  || style="border-right:double" |    || 30,43     || 
|-
|  ||  2 || — || align=left|  Amie Ndow   || align=left|  Гамбија  || || style="border-right:double" |   ||     || 
|}
Подебљани лични рекорди су и национални рекорди земље коју такмичарка представља]
Резултати означени звездицом постигнути су са ветром јачим од дозвољеног +2,00, па нису признати за личне рекорде

 Четвртфинале 
Такмичења  у четвртфиналу одржана су 12. августа, а 32 такмичарке подељене су у 4 групе. Прве 4 из сваке групе пласирале су се у финале. Резултати четвртфиналних трка на 200 м за жене
{| class="wikitable" style="text-align:center"
|-
! Група !! 1 !! 2 !! 3 !! 4
|-
!Ветар (м/с)
| +1,3 || +0,4 || +0,3 || +1,2''' 
|-

Полуфинале 
Такмичења  у полуфиналу одржана су 14. августа, а 16 такмичарки подељене су у 2 групе. Прве 4 из сваке групе пласирале су се у финале.

Финале 
Финјале је одржано 16. августа.,

Референце

Спољашње везе 
 Резултати трке на 200 м за жене на сајту todor66.com/

 

Светско првенство у атлетици на отвореном 1983.
Трка на 200 метара на Светском првенству у атлетици на отвореном